Universidad de Montevideo puede referirse a:
 Universidad de Montevideo, institución privada ubicada en la ciudad de Montevideo, Uruguay, que inició sus actividades en 1986.
 Antigua denominación de la Universidad de la República, institución pública que, desde sus inicios y hasta la década de 1980, fue la única universidad en todo el territorio de Uruguay.